Космополити́зм (от  — «космополит, гражданин мира» ←  — «мир» +  — «гражданин») — многозначный термин.

 Космополитизм в философии и политике — идеология мирового гражданства и мирового государства, утверждающая общечеловеческие интересы и ценности выше интересов отдельной нации.
 Космополитизм в экологии — широкое распространение представителей вида или более крупного таксона по территории Земли.